Paplitz bezeichnet folgende Orte:

 Paplitz (Baruth/Mark), Ortsteil der Stadt Baruth/Mark im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Paplitz (Genthin), Ortsteil der Stadt Genthin im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt